Lantos Gabriella (?) újságíró, politikus, egészségügyi menedzser
 Lantos Gabriella (1970) vívó